La 2015–16 UAE Arabian Gulf Cup  è stata l'ottava edizione della coppa organizzata per i 14 team della UAE Pro-League

Ad Aggiudicarsi la sesta edizione del trofeo è stato l'Al-Wahda che vince per la sua prima volta il titolo dopo aver sconfitto in finale l'Al-Shabab Dubai per 1-0.

Fase a gironi

Gruppo A 

Fonte: Soccerway

Gruppo B 

Fonte: Soccerway

Fase Finale

Semi-Finali

Finale

Note

Collegamenti esterni 

Etisalat Emirates Cup